Laves-Villa steht für

 Laves-Villa als Kavaliershäuser im Georgengarten von Hannover, siehe Torhäuser im Georgengarten
 die heute von der Architektenkammer Niedersachsen genutzte Villa der Hofbaurates, siehe Laveshaus (Hannover)